XIV secolo
 300
 300 (numero)

Pagine correlate 
 300 (disambigua)

Altri progetti